Титково — название населённых пунктов:

Россия 
 Титково — деревня в Клинском районе Московской области.
 Титково — деревня в Уренском районе Нижегородской области.
 Титково — деревня в Кардымовском районе Смоленской области.